Кислотный дом (книга) — культовый сборник рассказов известного шотландского писателя Ирвина Уэлша. Опубликован в 1994 году.
 Кислотный дом (фильм) — фильм британского кинорежиссёра Пола МакГигана, основанный на серии рассказов Ирвина Уэлша «Кислотный дом».